Die Another Day puede referirse a:

 Die Another Day (película) (2002), una película británica de James Bond.
 Die Another Day (canción) (2002), una canción de Madonna.